Labassa puede referirse a:
 Labasa, una ciudad del Estado insular de Fiyi.
 Rumex pulcher, una especie vegetal de la familia de las poligonáceas.